Lilla torg  kan syfta på:

 Lilla torg, Malmö – ett torg i Gamla staden i centrala Malmö
 Lilla torg, Lund – ett torg i Lund vid parken Lundagård
 Lilla Torg, Halmstad – ett torg i Halmstads historiska kärna

Se även
Lilla torget